Eriophyes är ett släkte av spindeldjur som beskrevs av von Siebold 1851. Eriophyes ingår i familjen Eriophyidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kvalster
Eriophyes